Симфония № 5 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 5 (Александър Глазунов) (1884)
 Симфония № 5 (Антонин Дворжак) (1875)
 Симфония № 5 (Васил Казанджиев) („Lux Aeterna“, 2007)
 Симфония № 5 (Густав Малер) (1902)
 Симфония № 5 (Дмитрий Шостакович) (1937)
 Симфония № 5 (Лудвиг ван Бетховен) (1808)
 Симфония № 5 (Пьотър Чайковски) (1888)
 Симфония № 5 (Сергей Прокофиев) (1944)